Columbia Főiskola néven az alábbi intézmények működnek vagy működtek az Amerikai Egyesült Államokban:
 Columbia Főiskola, művészeti intézmény Illinois-ban
 Columbia Főiskola, bölcsészettudományi iskola Missouriben
 Columbia Főiskola, New York legrégebbi alapképzési intézménye
 Columbia Főiskola, egykori presbiteriánus főiskola Oregonban

Hasonló
 Columbia Egyetem